Естапиља има више значења:

 Естапиља (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Естапиља (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естапиља (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику